Атлантска дивизија је дивизија Источне конференције НБА лиге и састоји се од 5 тимова. Формирана је пред почетак сезоне 1970/71.

Актуелни тимови Атлантске дивизије 
 Бостон селтикси
 Бруклин нетси
 Њујорк никси
 Торонто репторси
 Филаделфија севентисиксерси

Бивши тимови Атланстке дивизије 
 Вашингтон визардси
 Бафало брејвси
 Мајами хит
 Шарлот хорнетси
 Орландо меџик

Досадашњи прваци Атлантске дивизије 

Легенда:

Успешност тимова 

Легенда:

Остали значајнији резултати тимова из Атлантске дивизије 

Легенда:

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА